Дарвин Даринель Пинсон Каманьо (; род. 2 апреля 1994, Панама, Панама) — панамский футболист, полузащитник, клуба «Спортинг Сан-Мигелито» и сборную Панамы.

Клубная карьера 
Пинсон — воспитанник клуба «Спортинг Сан-Мигелито». 29 июля 2012 года в матче против «Альянсы» он дебютировал в чемпионате Панамы. 20 января 2013 года в поединке против «Чоррильо» Дарвин забил свой первый гол за «Спортинг». В том же году он стал чемпионом Панамы.

Международная карьера 
В 2011 году в составе юношеской сборной Панамы Пинсон принял участие в юношеском чемпионате мира в Мексике. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии и Мексики.

21 августа 2014 года в товарищеском матче против сборной Кубы Пинсон дебютировал за сборную Панамы. В этом же поединке он сделал «дубль», забив свои первые голы за национальную сборную.

В 2015 году Дарвин стал бронзовым призёром Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матче против сборной США.

Голы за сборную Панамы

Достижения 

Командные

 «Спортинг Сан-Мигелито»
  Чемпионат Панамы по футболу — Клаусура 2013

Международные

 Панама
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2015

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Панамы
Игроки сборной Панамы по футболу
Игроки ФК «Спортинг» Сан-Мигелито
Игроки ФК «Карабобо»